Кей Нісікорі був володарем титулу починаючи з 2013 року і виграв його втретє поспіль, у фіналі перемігши Кевіна Андерсона з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Кей Нісікорі (Чемпіон)
  Кевін Андерсон (фінал)
  Джон Ізнер (чвертьфінал)
  Олександр Долгополов (2-ге коло)

 
  Іво Карлович (2-ге коло) 
  Стів Джонсон (чвертьфінал) 
  Бенжамін Беккер (1-ше коло) 
  Адріан Маннаріно (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Кевін Андерсон (фінал)
  Джаред Доналдсон (2-ге коло)

 
  Стефан Козлов (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Раян Гаррісон (2-ге коло)
  Аустін Крайчек (чвертьфінал)

  Деніс Кудла (2-ге коло) 
  Танасі Коккінакіс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2015